За двумя зайцами:
 За двумя зайцами (пьеса) — пьеса Михаила Старицкого, написанная на украинском языке с примесью «киевского суржика» для большей комичности.

Кинематограф 
 За двумя зайцами (фильм, 1961), СССР — художественный комедийный фильм режиссёра Виктора Иванова с Олегом Борисовым в главной роли.
 За двумя зайцами (фильм, 1990), США — оригинальное название Take Two.
 За двумя зайцами (фильм, 2013), Индия
 За двумя зайцами (мюзикл) — новогодний мюзикл 2003 года режиссёра Максима Паперника с Аллой Пугачёвой, Максимом Галкиным, Андреем Данилко в главных ролях.

Театр 
 За двумя зайцами — спектакль Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, 2010 год.
 За двумя зайцами (спектакль) — спектакль Киевского Молодёжного театра, режиссёр Виктор Шулаков, 1980 год.
 За двумя зайцами (телеспектакль) — спектакль театра имени Е. Вахтангова.
 За двумя зайцами (театр) — мим театр в Красноярске.

Музыка 
 За двумя зайцами (альбом) — саундтрек к одноименному новогоднему телемюзиклу